Diurnea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1811. Enligt Dyntaxa ingår Diurnea i familjen Dagmalar, Chimabachidae, men enligt Catalogue of Life är tillhörigheten istället familjen praktmalar, (Oecophoridae).

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Dagmalar
Diurnea